Amerikai Egyesült Államok
 Ocean Park (Maine)
 Ocean Park (Washington)
 Kanada
 Ocean Park (Surrey)
 Uruguay
 Ocean Park (Uruguay)